Hammershøj (plaats), plaats in Denemarken
 Hammershøj (parochie), parochie in Denemarken
 Vilhelm Hammershøi, Deens schilder